Ṭabaqāt aṣ-Ṣūfīya (arabisch „Generationen/Klassen der Sufis“) steht für folgende Werke:

 Tabaqat as-Sufiyyah, Biografiensammlung von Abū ʿAbd ar-Rahmān as-Sulamī, siehe Abū ʿAbd ar-Rahmān as-Sulamī #Reisen
 Ṭabaqāt aṣ-Ṣūfīya, persische Bearbeitung von ʿAbdallāh al-Ansārī, siehe ʿAbdallāh al-Ansārī #Werke